Por Dunlap pode estar à procura de:
 Dunlap (Illinois)
 Dunlap (Indiana)
 Dunlap (Iowa)
 Dunlap (Kansas)
 Dunlap (Tennessee)

Desambiguações de topônimos